Yanagida ist der Familienname folgender Personen:

 Hideaki Yanagida (* 1947), japanischer Ringer
 Yanagida Izumi (1894–1969), japanischer Literaturwissenschaftler
 Kenta Yanagida (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Masahiro Yanagida (* 1992), japanischer Volleyballspieler
 Masaru Yanagida (* 1969), japanischer Sportschütze
 Minoru Yanagida (* 1954), japanischer Politiker
 Mitsuhiro Yanagida (* 1941), japanischer Molekularbiologe
 Nobuaki Yanagida (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Yanagida Seizan (1922–2006), japanischer Buddhologe
 Yanagida Shunsan (1832–1870), japanischer Journalist
 Takayoshi Yanagida (* 1948), japanischer Komponist
 Tsutomu Yanagida (* 1949), japanischer Physiker